Galimov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Галимов :
 Aleksandr Galimov (1985-2011) joueur de hockey sur glace russe.
 Artiom Galimov (1999-) joueur de hockey sur glace russe.
 Emil Galimov (1992-) joueur de hockey sur glace russe.
 Stanislav Galimov (1988-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe